A Temporada da Deutsche Tourenwagen Meisterschaft de 1990 foi a sétima temporada do formato Meisterschaft da DTM. A série teve doze rodadas.

Ligações externas 
Página oficial 

Deutsche Tourenwagen Masters
1990 no automobilismo
Desporto na Alemanha em 1990